

Personnes 

 Carl Colton Branson (1906-1975), un géologue et paléontologue américain, fils de Edward B. Branson.
 Edward B. Branson, un paléontologue américain.
 Richard Branson, (1950-), un célèbre entrepreneur britannique.

Toponymes 

 Branson (Missouri), une ville des Comtés de Stone et de Taney, dans le Missouri, aux États-Unis.
 Branson (Colorado), une municipalité du Colorado, aux États-Unis.
 Branson (Suisse), un village du canton du Valais, en Suisse.